Jonas Brothers puede referirse a:

 Jonas Brothers, Trillizos que cantan canciones Pop.
 Jonas Brothers, Primer álbum del trío de los Jonas Brothers.